En Pologne, Kawęczynek peut désigner :

 Kawęczynek, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Kawęczynek, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Kawęczynek, un village dans la voïvodie de Mazovie.